Соревнования по теннису на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 8 по 16 июля 2013 года в Казани, Россия, выявив обладателей 7 комплектов наград.

Общая информация 
В 2013-м году теннис в 25-й раз входит в программу летних Универсиад.

Хозяева турнира заявили на турнир своих нескольких сильнейших теннисистов: в женской части приняли участие Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, а в мужской — Андрей Кузнецов. Из других более-менее заметных представителей профессионального тура в соревнованиях приняла участие Луксика Кумкхум из Таиланда и Полина Пехова из Белоруссии.

Обзор 
Мужской одиночный разряд не вызвал большого интереса ни у одной федерации. Лидер посева — россиянин Константин Кравчук — числился накануне турнира лишь 173-й ракеткой мира. Дополнительную интригу соревнованию придало участие в нём чемпиона прошлых игр: корейца Лим Ён Гю. Именно в споре этих двоих, в итоге, выявился победитель турнира: они были посеяны в одной половине и уверенно дошли друг до друга, не отдав по пути ни сета; в полуфинале Лим дважды сделал брейки в концовках сетов и выиграл сначала локальный спор за место в финале, а затем, переиграв мадагаскарца Анцо Ракотондрамангу, и второй подряд титул.

Женский одиночный разряд был немногим более представителен: формальным первым номером посева стала казахстанская теннисистка Ярослава Шведова, а вторым — уже неплохо проявившая себя во взрослом туре Луксика Кумкхум из Таиланда; впрочем ни одна из них не добралась до медалей: залечивающая травму Шведова в последний момент снялась с игр, а Кумкхум уступила уже в первом матче. Воспользовавшись неудачами лидеров в борьбу за медали вступили другие люди: некогда одна из сильнейших юниорок мира Сатиэ Исидзу воспользовалась отказом казахстанской спортсменки и уверенно выиграла свою половину сетки, а её соперницей в финале стала выпускница NCAA Сабрина Сантамария: американка во втором круге обыграла Кумкхум, затем взяла верх над Лаурой Зигемунд, а в борьбе за место в финале нанесла поражение японке Хироко Кувате, ранее лишившей турнир двух юных надежд постсоветского пространства: Маргариты Гаспарян и Илоны Кремень. В финале Исидзу уверенно обыграла Сантамарию, позволив себе в какой-то момент даже проиграть пять геймов подряд.

Соревнование мужских пар получилось весьма предсказуемым: первая четвёрка посева уверенно вышла в полуфинал, проиграв на всех лишь сет. В финальной части турнира пара тайваньских китайцев доказала своё преимущество над соперниками в сыгранности и классе действий: сначала не пустив Лим Ён Гю к парному «золоту», а затем не дав реабилитироваться и Константину Кравчуку.

В женском парном разряде хозяева заявили двух весьма конкурентоспособных даже на любых турнирах профессионального тура теннисисток: Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова не дали никому усомниться в своём статусе и уверенно завоевали золотые медали, переиграв в четвертьфинале чемпионок NCAA, а в финале — тайских сборниц. Веснина затем выиграла и турнир смешанных пар, но из альянс с Андреем Кузнецовым в финале с трудом спасся в матче с японцами, отыграв два матчбола.

Спортивные объекты 
 Казанская академия тенниса.

Медали

Медалисты

Одиночные турниры

Парные турниры

Командные турниры

Общий зачёт

Примечания

Ссылки 
 Страница теннисного турнира на сайте игр

Россия
2013
Теннис
Казань
Теннис в Казани